António Freitas ist der Name folgender Personen:

* António Freitas (Beamter, 1973) (* 1973), osttimoresischer Beamter aus Dili
 António Freitas (Beamter, 1977) (* 1977), osttimoresischer Beamter aus Baucau